S 139 – niszczyciel niemiecki z 1906 roku
 S 139 – niszczyciel niemiecki z 1917 roku